Схолтен — фамилия. Известные носители:

 Схолтен, Арнольд (род. 1962) — нидерландский футболист.
 Схолтен, Тедди (1926—2010) — нидерландская певица, победитель конкурса песни Евровидение 1959 года.